Järnsten kan syfta till:
Järnsten (bergart) – kalkstenar eller sandstenar som är rika på järnmineral
Järnsten – en jordart som kan vara röd, brun eller gul, se laterit 
 Järnsten (meteorit) – en meteorit med innehåller en blandning av järn-nickellegeringar och silikatmineral